Градище може да се отнася за някое от следните понятия.
 градище (археологически паметник), място с останки от селище или крепост

Географски обекти

България 
 Градище, светилище в област Благоевград, община Гърмен
 Градище, най-високият връх в Българска Странджа, 709,6 m
 Градище, най-високото от Манастирските възвишения, 600 m
 Градище, възвишение в Източните Родопи, 367,6 m

 села
 Градище, в област Габрово, община Севлиево
 Градище, в област Плевен, община Левски
 Градище, в област Шумен, община Шумен

 крепости
 Градище, в област Благоевград, община Банско
 Градище (Долно Церово), в област Благоевград, община Благоевград
 Градище (Обел), в област Благоевград, община Благоевград
 Градище, в област Благоевград, община Гоце Делчев
 Градище, в област Благоевград, община Гърмен
 Градище, в област Благоевград, община Симитли
 Градище, в област Благоевград, община Струмяни
 Градище (Гайтаниново), в област Благоевград, община Хаджидимово
 Градище (Илинден), в област Благоевград, община Хаджидимово
 Градище, в област Благоевград, община Якоруда
 Градище, в област Габрово, община Габрово
 Градище, в Софийска област, община Ботевград

Гърция 
 Градище (), бивше село в мдем Пела, Централна Македония
 Градище, крепост в дем Костур, Западна Македония

Северна Македония 
 селища
 Градище (Граище), бивше селище в община община Демир Хисар
 Градище (Железнец), бивше селище в община Демир Хисар
 Градище, друго име на с. Граище в община Демир Хисар
 Градище, бивше село в община Кавадарци
 Градище, село в община Куманово
 Градище, бивше селище в община Новаци

 крепости
 Градище (Берово), в община Берово
 Градище (Будинарци), в община Берово
 Градище, в община Врабчище
 Градище, в община Гевгели
 Градище, в община Гостивар
 Градище, в община Кавадарци
 Градище (Миокази), в община Кичево
 Градище (Подвис), в община Кичево
 Градище, в община Куманово
 Градище, в община Ранковце
 Градище, в община Царево село

Сърбия 
 Градище, село в Зайчарски окръг, община Княжевац
 Градище, село в Нишавски окръг, община Мерошина
 Градище, село в Пиротски окръг, община Град Пирот
 Градище, село в Пиротски окръг, община Бела паланка
 Градище, село в Ябланишки окръг, община Власотинци

Хърватия 
 Градище, село в Пожежко-славонска жупания

Черна гора 
 Градище, манастир в община Будва